Sterblichkeit steht für:

 Sterblichkeit, biologische Endlichkeit eines Lebewesens, siehe Sterben
 Sterberate, siehe Mortalität

Sterblich ist der Familienname folgender Personen:
 Ulrike Sterblich (* 1970), deutsche Politologin

Siehe auch:
 Übersterblichkeit (Exzessmortalität)